Łomnica [] bezeichnet folgende polnische

Gewässer:
 Łomnica (Bober) (deutsch Lomnitz), Nebenfluss des Bobers
 Łomnica (Nysa Kłodzka) (deutsch Lomnitzbach), Zufluss der Glatzer Neiße
Ortschaften:
 Łomnica (Głuszyca) (Lomnitz), Dorf in der Gemeinde Głuszyca im niederschlesischen Powiat Wałbrzyski
 Łomnica (Mysłakowice) (Lomnitz), Dorf in der Gemeinde Mysłakowice im niederschlesischen Powiat Jeleniogórski an der Mündung der Łomnica in den Bober
 Łomnica (Zgorzelec) (Lomnitz), Dorf in der Gemeinde Zgorzelec im niederschlesischen Powiat Zgorzelecki
 Łomnica (Olesno) (Lomnitz), Dorf in der Gemeinde Olesno im Powiat Oleski, Wojewodschaft Oppeln
 Łomnica (Trzcianka) (Lemnitz), Dorf in der Gemeinde Trzcianka im großpolnischen Powiat Czarnowsko-Trzcianecki 
 Łomnica (Zbąszyń) (Lomnitz), Dorf in der Gemeinde Zbąszyń im großpolnischen Powiat Nowotomyski
 Łomnica (Urszulin), Dorf in der Gemeinde Urszulin im Powiat Włodawski, Wojewodschaft Lublin
 Łomnica (Wodynie), Dorf in der Gemeinde Wodynie im masowischen Powiat Siedlecki
 Łomnica (Żelechów), Dorf in der Gemeinde Żelechów im masowischen Powiat Garwoliński

Siehe auch:
 Nowa Łomnica
 Stara Łomnica
  Łomniczka-Hütte